Warnes est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1770-1816), militaire argentin ;
 Jennifer Warnes (1947-), compositrice et chanteuse américaine ;
 Rene Warnes (1992-), nageuse sud-africaine.

Toponyme 

 Province d'Ignacio Warnes, province du département de Santa Cruz en Bolivie ;
 Warnes, ville du département de Santa Cruz en Bolivie.

Peuple 
 Warnes, peuple germanique originaire de l'ancienne Thuringe.

Patronyme germanique
Patronyme américain